Крайстчерч — многозначный термин.

 Крайстчерч — город на Южном острове Новой Зеландии, центр региона Кентербери.
 Крайстчерч (городской центр) — географический центр, «сердце» города Крайстчерча.
 Крайстчерч (аэропорт) — аэропорт в Новой Зеландии
 Крайстчерч (Дорсет) — город в Англии.

См. также 
 Кирха Христа (значения)
 Крайст-черч